

Miejscowości na Białorusi 
Maksymówka (biał. Максімаўка, Maksimauka, Maksimaŭka; ros. Максимовка, Maksimowka):
 Maksymówka, Maksimauka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie borysowskim, w sielsowiecie Маjsiеjеuszczyna
 Maksymówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Radoszkowicze
 Maksymówka, Maksimauka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie horodeckim, w sielsowiecie Mieża

Miejscowości na Ukrainie 
Maksymówka (ukr. Максимівка, Maksymiwka):
 Maksymówka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim, w silskiej radzie Lolin
 Maksymówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zbaraskim, w silskiej radzie Maksymówka
 Maksymiwka – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie krzemieńczuckim, w silskiej radzie Maksymiwka
 i inne
Ponadto:
 Maksymiwka, Maksimowka (pol. Maksymówka) – nazwa wsi Libuchowa (obwód lwowski, rejon starosamborski), wprowadzona w czasach sowieckich, oficjalnie obowiązująca do 2016